David Cox (1783–1859) – brytyjski malarz
 David Cox (1924–2022) – brytyjski statystyk
 Dave Cox (1938–2010) – amerykański polityk stanowy z Kalifornii
 David A. Cox (ur. 1948) – amerykański matematyk
 David Cox (ur. 1970) – brytyjski gimnastyk, olimpijczyk
 David Cox (ur. 1989) – szkocki piłkarz